La A.S.D. La Biellese es un club de fútbol italiano de la ciudad de Biella, en Piamonte. Fue fundado en 1909 y refundado en dos ocasiones. Actualmente participa en la Eccellenza, correspondiente al quinto nivel de competición del sistema de ligas del fútbol italiano.

Clubs de Biella 

 1902 - US Biellese - Fusión del Audax y Fortiores
 1919 - Nueva US Biellese - Fusión del US Biellese y CS Veloces
 1930 - AS Biellese surge del Nueva US Biellese por problemas económicos
 1993 - Desaparece el AS Biellese y el F.C. Vigliano  se transforma en F.C.V. Biellese-Vigliano 
 1997 - F.C.V. Biellese-Vigliano Cambia de nombre a Biellese F.C.
 2001 - Biellese F.C. Cambia de nombre a A.S. Biellese 1902

Temporadas

Enlaces externos 
 Web Oficial

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1902
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Deporte en Piamonte
Biella